Сан-Франсішку (, «святий Франциск») — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-де-Сан-Франсішку-де-Ассіш — парафія.